Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej 1996 – X oficjalne rozgrywki młodzieżowych (wiek piłkarzy nie przekraczał 21 lat) mistrzostw Europy pod patronatem UEFA, które odbyły się od 12 marca do 31 maja 1996 roku w Hiszpanii. W turnieju wzięło udział osiem drużyn, a impreza zakończyła się zwycięstwem reprezentacji Włoch.

Kwalifikacje 

W kwalifikacjach brali udział 44 drużyny narodowe U-21, podzielonych na 8 grup - cztery grupy po 5 i cztery grupy po 6 zespołów. Mistrzowie grup awansowali do turnieju finałowego.

Zakwalifikowane drużyny 

1 Czcionką pogrubioną został oznaczony rok, w którym zespół został mistrzem.
2 jako Czechosłowacja
3 jako RFN

Faza finałowa

Ćwierćfinały 

|}

Pierwsze mecze

Rewanże

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Najlepszy piłkarz 
  Fabio Cannavaro

Najlepsi strzelcy 
 3 gole
  Raúl

 2 gole
  Florian Maurice
  Robert Pirès

Mistrzowie 

 
MISTRZ EUROPY U-21 1996

Włochy 3 TYTUŁ MISTRZA EUROPY U-21

Kwalifikacja do Igrzysk Olimpijskich 
 Włochy, Hiszpania, Francja, Węgry i Portugalia zakwalifikowały się do igrzysk olimpijskich w 1996 roku w USA.

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej

Przypisy

Bibliografia 
 European U-21 Championship w serwisie RSSSF 
 UEFA European U-21 Championship na stronie UEFA 

Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej